Le nom de Kuwasseg est porté par plusieurs personnalités :

 Josef Kuwasseg (1799-1859), artiste peintre et lithographe autrichien.
 Karl Joseph Kuwasseg (1802-1877), artiste peintre français d'origine autrichienne.
 Leopold Kuwasseg (1804-1862), artiste peintre et lithographe autrichien.
 Charles Euphrasie Kuwasseg (1838-1904), artiste peintre français.
 Hippolyte Kuwasseg (1843-1904), légionnaire français rescapé de la Bataille de Camerone.

Homonymie de patronyme